Voßhagen steht für:
 Voßhagen (Bad Salzuflen)
 einen Ortsteil der Gemeinde Jürgenstorf im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Stadt Hückeswagen im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen, siehe: Voßhagen (Hückeswagen)
 mit deutschem Namen den polnischen Ort Zagórzyn (Voßhagen, Gemeinde Damshagen, Kreis Schlawe/Pommern), siehe Domasławice (Darłowo)#Ortsgliederung bis 1945